

Geografia 
 Francia
 Maxey-sur-Meuse – comune nella regione del Grand Est
 Maxey-sur-Vaise – comune nella regione del Grand Est
 Regno Unito
 Maxey – parrocchia civile nella contea del Cambridgeshire, Inghilterra

Persone 
 Marlon Maxey – ex cestista statunitense
 Tyrese Maxey – cestista statunitense